

События 
 Консулы: Луций Фурий Пурпурион (патриций) и Марк Клавдий Марцелл (плебей); народные трибуны: Гай Атиний Лабеон, Гай Афраний (Стеллион), Гай Лициний Лукулл и Квинт Марций Ралла.
 Восстание рабов в Этрурии. Подавлено.
 Рим одержал победу в войне над Македонией.
 На Истмийских играх римляне провозгласили свободу эллинов.
 Дарданы начали опустошать север Македонии. Филипп V Македонский напал на врага у Стобов в Пеонии и разбил дарданов.
 Антиох III Великий разослал войска для осады Смирны и Лампсака, а сам переправился через Геллеспонт у херсонесского города Мадита. Херсонесские города подчинились ему. Антиох решил восстановить Лисимахию, разрушенную фракийцами, и поручил это сыну Селевку, которому даровал город. Антиох стал опустошать Фракию. К Антиоху прибыли римские послы и потребовали очистить занятые им города в Азии, Антиох отказался.
 Создан Розеттский камень
 Казнён Хань Синь — полководец Хань

Скончались 
 Марк Корнелий Цетег, римский цензор в 209 и консул в 204 до н. э. Участник 2-й Пунической войны. Первый оратор в истории Рима.

См. также

Примечания